Sondereinsatzkommando steht für:

 allgemein eine Spezialeinheit
 Sondereinsatzkommando der Nationalpolizei Kolumbiens, seit 1984
 Sondereinsatzkommando Eichmann im deutsch besetzten Ungarn 1944

Siehe auch:

 Spezialeinsatzkommando